Romániai települések
 Târsa Fehér megyében
 Târsa Hunyad megyében
 Târsa Mehedinți megyében